Гемминген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хайльбронн.  Население составляет 4913 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,08 км². Официальный код  —  08 1 25 034.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга